

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle ACU peut signifier :
 African Chess Union (en français, Confédération africaine des échecs) ;
 , l'uniforme de combat actuel de l'armée des États-Unis et de 18 autres pays ;
 Assassin's Creed Unity, un jeu vidéo sorti en 2014 ;
 Assistants C/UNIX, un rôle à l'EPITA ;
 Association of Commonwealth Universities (en français, Association des universités du Commonwealth) ;
 Azure compute unit, l'unité de calcul utilisée par Microsoft Azure. Cette unité permet de donner une performance relative et de comparer les différentes machines proposées par Microsoft Azure entre elles.
.

Code 
Le code ACU peut faire référence à :
 .

Sciences et techniques 
 En génétique, ACU est un codon des ARN messagers, qui correspond à la thréonine selon le code génétique.

Toponyme 
 Açu (ou Assu) est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte, au Brésil.
 L'Açu est une rivière du Rio Grande do Norte (Brésil), qui a donné son nom à une micro-région.
 Açu ou açu (« grand » en tupi-guarani) est inclus dans un grand nombre d'autres toponymes du Brésil. Voir la liste des articles dont le titre contient Açu ou açu.

Voir aussi 
  (« petit » en tupi-guarani), inclus dans de nombreux toponymes du Brésil

Notes et références 

Homonymie de toponyme